Moreira je portugalské příjmení a místopisný název, pocházející z výrazu „amoreira“ (morušovník). Možné významy jsou:

příjmení
 Airto Moreira (* 1941), brazilský hudebník
 Ana Moreirová (* 1980), portugalská herečka
 Aymoré Moreira (1912–1998), brazilský fotbalista a trenér
 Delfim Moreira (1868–1920), brazilský politik 
 Fatima Moreira de Melo (* 1978), nizozemská pozemní hokejistka 
 José Francisco Moreira dos Santos (* 1928), portugalský církevní hodnostář
 Sara Moreirová (* 1985), portugalská běžkyně

místopisný název
 Moreira de Cónegos, obec v Portugalsku
 Moreira de Maia, obec v Portugalsku
 Moreira Sales, obec v Brazílii

Portugalská příjmení